Панамериканский чемпионат по самбо 2016 года прошёл в Асунсьоне (Парагвай) 25-29 августа.

Медалисты

Мужчины

Командный зачёт

Женщины

Командный зачёт

Боевое самбо

Командный зачёт

Общий зачёт

Ссылки 
 

Панамериканские чемпионаты по самбо
2016 год в самбо
Спорт в Парагвае в 2016 году
Международные спортивные соревнования в Асунсьоне
Панамериканские чемпионаты в 2016 году
Август 2016 года